Svans har flere betydninger:
 svans betyder hale – dette er den oprindelige betydning
 Svans eller Svansø er en halvø i Sydslesvig. Se: Svans (Slesvig); Dens tyske navn er Schwansen.
 svans er et nedgørende synonym for homoseksuel mand
 svans gangbroen/drejearmen på bagsiden af en stubmølle
 Svans (film) – dansk kortfilm fra 2016 instrueret af Martin Reinhard